Koło Czasu (skt. Kalaczakra) – aspekt buddy przekształacający niewiedzę
 Koło Czasu – cykl powieści fantasy autorstwa Roberta Jordana